Delorme ist der Familienname folgender Personen:
 Danièle Delorme (1926–2015), französische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Guillaume Delorme (* 1978), französischer Schauspieler

 Isabelle Delorme (1900–1991), kanadische Musikpädagogin
 Karl Delorme (1920–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Marguerite Delorme (1876–1946), französische Malerin
 Marion Delorme (1613–1650), französische Kurtisane
 Maurice Delorme (1919–2012), französischer Geistlicher, Weihbischof in Lyon
 Olivier Delorme (* 1958), französischer Autor
 Patrick Delorme, französischer Mathematiker
 Philibert Delorme (1514–1570), französischer Architekt
 Pierre Claude François Delorme (1783–1859), französischer Maler

Delorme ist der Familienname der Hauptfiguren in Das Haus Delorme, einem posthum veröffentlichten Einakter von Arthur Schnitzler

Delorme steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delorme (Minnesota)
 Delorme (West Virginia)

DeLorme ist der Name folgender Firma:
 DeLorme, ein Satellitenkommunikationsunternehmen

Siehe auch:
 L’Orme
 Lorme
 Delmore